Treinador, um indivíduo responsável pela coordenação e direção das atividades de uma equipe ou um atleta.
Ou ainda:
Treinador (beisebol), um treinador de beisebol.
Treinador (Marvel Comics), um vilão das histórias em quadrinhos da Marvel Comics.

Desambiguação